American Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 American Island (Louisiana)
 American Island (New York)